Ел Гвајабо има више значења:

 Ел Гвајабо (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Гвајабо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гвајабо, Хесус Морентин (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Гвајабо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гвајабо (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гвајабо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гвајабо (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гвајабо (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гвајабо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гвајабо (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гвајабо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гвајабо (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гвајабо, Ел Алакран (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гвајабо (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гвајабо (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвајабо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвајабо (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвајабо (Куалак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвајабо (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвајабо, Закатон (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвајабо, Сан Херонимо (Мочитлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвајабо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвајабо (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвајабо (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвајабо (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвајабо (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвајабо (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабо (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабо (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабо, Лома дел Гвајабо (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабо (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабо (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабо (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабо (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабо (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабо (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабо (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабо (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабо (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабо (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабо (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабо (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабо (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабо (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Гвајабо (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Гвајабо (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Гвајабо (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабо (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабо (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабо (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабо, Ла Лагунита (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабо (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабо (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабо (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабо (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабо (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабо (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабо (Тангамандапио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабо, Уерта Санта Ана (Таретан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабо (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабо (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабо (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабо, Гвајабито (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабо (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Гвајабо (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Гвајабо, Ла Пиједра Рахада (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Гвајабо (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Гвајабо (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Гвајабо (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Гвајабо, Ромпекапа (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гвајабо, Сан Исидро ел Гвајабо (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гвајабо (Окотлан де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гвајабо (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гвајабо (Сан Франсиско Логече), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гвајабо, Лас Делисијас (Сан Хуан Баутиста Куикатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гвајабо, Бока де Коапа (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гвајабо (Сан Педро Хучатенго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гвајабо (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гвајабо (Сан Себастијан Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гвајабо, Нопалера (Санта Лусија Монтеверде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гвајабо (Санта Марија Хакатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гвајабо (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гвајабо (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Гвајабо (Хопала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Гвајабо (Олинтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Гвајабо (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Гвајабо (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гвајабо (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвајабо (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвајабо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвајабо (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвајабо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвајабо (Росарио, Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвајабо (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвајабо (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвајабо (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гвајабо (Росарио, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гвајабо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гвајабо (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гвајабо (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гвајабо (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвајабо (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвајабо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвајабо (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвајабо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвајабо (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвајабо (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвајабо (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвајабо (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвајабо (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвајабо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвајабо (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвајабо (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику